Orrskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrskär, Eckerö, Åland, 
 Orrskär (Lemland, Åland), 
 Orrskär, Houtskär, Åboland,

Se även
Orrskäret
Ormskär

Robotskapade Finlandförgreningar